Pedro Aguirre puede estar referido a:

Personas 
 Juan Pedro Aguirre, (1781-1837), político, militar y revolucionario rioplatense (Argentina).
 Pedro Aguirre Cerda (1879-1941), político, educador y abogado chileno.
 Pedro Aguirre Lesaca (1968-), pelotari mexicano.
Pedro Aguirre (1940-), conocido como Pedro Ávila, cantautor y músico trovador español.

Geografía, lugares 
 Avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda, arteria vial en Concepción, Chile.
 Pedro Aguirre Cerda (estación de Metrotren), estación del servicio Tren Nos-Estación Central (tren suburbano chileno).
 Estadio Municipal de Pedro Aguirre Cerda, complejo deportivo en la Región Metropolitana de Santiago, Chile.
 Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda, uno de los dos liceos industriales de la ciudad de Rancagua, Chile.
 Pedro Aguirre Cerda (comuna), comuna ubicada en el sector sur de la ciudad de Santiago, capital de Chile.